Metacalypogeia är ett släkte av bladmossor. Metacalypogeia ingår i familjen Calypogeiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Metacalypogeia